Belgia:
 Salm – rzeka, dopływ Amel

Niemcy:
 Salm – gmina w kraju związkowym Nadrenia-Palatynat, w powiecie Vulkaneifel
 Salm – rzeka, dopływ Mozeli

Osoby:
 Albert Salm – niemiecki polityk
 Carl Salm – niemiecki pisarz
 Caroline Salm – niemiecka piłkarka
 Fritz Salm – niemiecki polityk
 Herman z Salm – hrabia
 Roland Salm – szwajcarski kolarz
 Wilhelm Florentin von Salm-Salm – austriacki duchowny

 Salm – ród
 Salm – w mitologii syn Feriduna

Inne:
 Salm – gwiazda w gwiazdozbiorze Pegaza
 Salm – księstwo

Zobacz też 
 Zalm